Municipio de Westford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Westford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Westford (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.